El Achotal kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Achiotal, ort, Departamento de Lempira,

Mexiko 

 El Achotal, Mexiko, ort, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar